Motorola RAZR2 V9 (внутреннее название Mahogany) — имиджевый мобильный телефон третьего поколения от фирмы Motorola, выпущенный в мае 2007 года. Презентация прошла в Лондоне. 
В отличие от Motorola RAZR2 V8 телефон ориентирован для работы в сетях 3G / HSDPA. Motorola V9m, поддерживает стандарт EVDO CDMA. Телефон выполнен в цельнометаллическом корпусе, выполненном по технологии литья под давлением. Часто распространяется в бордовом оттенке корпуса, что подчеркивает направленность этой модели на женскую аудиторию.

Похожие модели 
 Motorola RAZR2 V8
 Motorola RAZR V3i
 Motorola RAZR V3c

Ссылки 
 Каталог сотовых телефонов на сайте Motorola
 Поиск на сайте Motorola
 Поиск на сайте Motorola

Примечания 

Мобильные телефоны Motorola